Мемориал солдатам правопорядка:
 Мемориал солдатам правопорядка — мемориальный комплекс в Смоленске
 Мемориал солдатам правопорядка — мемориальный комплекс в Челябинске

См.также 
 Монумент «Солдатам правопорядка»